Das J. P. Morgan Tournament of Champions 2014 fand vom 17. bis 24. Januar 2014 in der Grand Central Station in New York City, Vereinigte Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie World Series Gold. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie Gold 50.

Titelverteidiger bei den Herren war Ramy Ashour, bei den Damen Natalie Grinham. Ashour gab am 7. Januar 2014 aufgrund einer anhaltenden Verletzung seinen Startverzicht bekannt. In der Herrenkonkurrenz setzte sich der vierfache Weltmeister Amr Shabana durch, der im Turnierverlauf den amtierenden Weltmeister Nick Matthew, James Willstrop und den Weltranglisten-Zweiten Grégory Gaultier bezwang. Im Endspiel besiegte er Gaultier klar mit 11:8, 11:3 und 11:4. Es war Shabanas erster Sieg bei einem Turnier der World Series seit 2011. Gaultier verpasste mit der Endspielniederlage die alleinige Weltranglistenführung ab Februar 2014, mit seinem Finaleinzug erreichte er allerdings Punktgleichheit mit dem Führenden Nick Matthew. Bei den Damen gewann Nicol David, die im Turnierverlauf keinen Satz abgab. Sie besiegte im Endspiel Laura Massaro mit 11:4, 13:11 und 11:8.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Startplätze für Qualifikanten. In der Damenkonkurrenz traten 16 Spielerinnen an, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Todd Harrity bei den Herren und Latasha Khan bei Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren 115.000 US-Dollar und bei den Damen 50.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2014
PSA World Tour 2013/14
WSA World Tour 2013/14
Sportveranstaltung in Manhattan